

Митрошино — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Митрошино — присілок, Судогодський район, Владимирська область